Cztery okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej nosiły nazwę HMAS „Yarra” (od rzeki Yarra). Najbardziej znany jest slup (eskortowiec) „Yarra” (U77), zatopiony podczas II wojny światowej:
 HMAS „Yarra” (D-79) – kontrtorpedowiec (torpedo-boat destroyer) typu River
 HMAS „Yarra” (U77) – slup wojenny (sloop-of-war) typu Grimsby
 HMAS „Yarra” (DE 45) – niszczyciel eskortowy typu River
 HMAS „Yarra” (M 87) – niszczyciel min typu Huon

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Yarra